Špičák je název více vrcholů v Českém středohoří:

 Špičák (Bečovské středohoří) (360,0 m) – vrchol v Milešovském středohoří, západně od Dobrčic v okrese Most
 Špičák (Benešovské středohoří, 342 m) (342,1 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, východně u Březin a nad řekou Ploučnicí v okrese Děčín a v CHKO České středohoří
 Špičák (Bořeňské středohoří) (399,3 m) – vrchol v Milešovském středohoří, severovýchodně od Mostu v okrese Most
 Špičák (Benešovské středohoří, 412 m) (412,3 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, severovýchodně u Žandova v okrese Česká Lípa
 Špičák (Litoměřické středohoří) (608,2 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, 2 km severozápadně od Staňkovic v okrese Litoměřice a v CHKO České středohoří
 Špičák (Teplické středohoří) (455,3 m) – vrchol v Milešovském středohoří, východně od Bíliny v okrese Teplice

Související články 
 Špičák